Чемпионат мира по хоккею с мячом 1967
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1967